Michał Hieronim Podoski (ur. ok. 1725 – zm. ok. 1832) – kasztelan rypiński i dobrzyński
 Michał Podoski (ur. 1756) – szambelan królewski